Deleni se poate referi la:

Deleni, Bacău,
Deleni, Buzău,
Deleni, Cernăuți,
Deleni, Cluj,
Deleni, Constanța, reședința comunei cu același nume
Deleni, Dolj,
Deleni, Gorj,
Deleni, Hunedoara,
Deleni, Iași, reședința comunei cu același nume
Deleni, Mehedinți,
Deleni, Neamț,
Deleni, Olt,
Deleni, Sălaj,
Deleni, Suceava,
Deleni, Vaslui, reședința comunei cu același nume
Deleni, Vâlcea,
Deleni (Ciortești), Iași,
Deleni (Hoceni), Vaslui,
Deleni (Ideciu de Jos), Mureș,
Deleni-Obârșie, Alba,
Deleni (Pogăceaua), Mureș,
Deleni (Băgaciu), Mureș

Vezi și 
 Dealu (dezambiguizare)
 Deleanu (nume de familie)
 Delureni (dezambiguizare)
 Listă de nume românești - litera D

Toponime românești